Ґа́тті (також Гатті; ) — прізвище італійського походження патронімічна або множинна форма від  («кіт»).

Відомі носії:
 Артуро Гатті (; 1972—2009) — канадський професійний боксер.
 Габріеле Гатті (; 1953) — капітан-регент Сан-Марино на період з 1 жовтня 2011 року по 1 квітня 2012.
 Даніель Ґатті (1961) — італійський диригент.
 Уго Гатті (; 1944) — аргентинський футболіст, голкіпер.
 Фабіо Гатті (; 1982) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Федеріко Гатті (, 1998) — італійський футболіст.

Примітки